Суонсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Суонсон, Глория (в русских источниках часто Свенсон; 1899—1983) — американская актриса.
 Суонсон, Дуэйн (1913—2000) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Суонсон, Кристи (род. 1969) — американская актриса.
 Суонсон, Рой Артур (род. 1925) — американский литературовед и переводчик.
 Суонсон, Стивен Рей (род. 1960) — американский астронавт.
 Суонсон, Каб (род. 1983) — американский боец смешанных боевых искусств.